Brewster Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Brewster Lake (Barry County, Michigan)
 Brewster Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Brewster Lake (Washington)
 Brewster Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Brewster Lake (Vancouver Island)